Појам Ено може да се односи на:
 Провинција Ено, 
 Грофовија Ено
 Ено (ера), 
 Ено (Бреша), насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија

Партнерски градови